Agustín Álvarez Martínez – calciatore uruguaiano
 Francisco Álvarez Martínez – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 David Daniel Álvarez Martínez – calciatore honduregno